Феликс Каспар (; 14 января 1915 года, Вена, Австрия — 5 декабря 2003 года Брадентон, Флорида, США) — австрийский фигурист-одиночник, дважды чемпион мира и бронзовый медалист Олимпиады 1936 года.

Биография 
Каспар начал кататься на коньках в возрасте 9 лет. Обучался он на искусственном катке Эдуарда Энгельманна младшего. Славился необычно высокими прыжками.

Когда началась Вторая мировая война, Каспар находился в Австралии, где и остался на весь период войны. В Австралии Каспар познакомился со своей будущей женой Джун. Они прожили вместе 54 года.

В 1965 году Каспар переехал с женой и дочерью в Миннеаполис, штат Миннесота, и работал там тренером по фигурному катанию. Среди прочих, он тренировал японскую фигуристку Эми Ватанабэ.

В 1977 году семья переехала в Пасадину, штат Калифорния, и здесь Каспар тоже работал в качестве тренера.

В 1988 году Каспар был введён в Зал мировой славы фигурного катания.

В 1989 году Каспар и его жена, уже будучи на пенсии, переехали во Флориду. Феликс Каспар страдал от болезни Альцгеймера и умер в возрасте 88 лет.

Спортивные достижения

Ссылки 
 http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=8195979 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Австрии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1936 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1936 года
Родившиеся 14 января
Родившиеся в 1915 году
Родившиеся в Вене
Умершие 5 декабря
Умершие в 2003 году